

Météorologie 
Alerte rouge peut désigner :
 Alerte rouge, en France, niveau d’alerte nécessitant un niveau de vigilance absolue ;
 Alerte rouge, en Chine, niveau d’alerte correspond au vent le plus fort.

Oeuvres

Cinéma 
 L'Alerte rouge, film franco-allemand réalisé par Gilles Katz en 1991 ;
  (Condition Red), film américano-germano-finlandais réalisé par Mika Kaurismäki en 1995 ;
  (Running Red), film américain réalisé par Jerry P. Jacobs en 1999 ;
 Alerte rouge, titre de travail du film français Angel-A, réalisé par Luc Besson en 2005 ;
 Alerte rouge (Turning Red), film d'animation en images de synthèse américain produit par Walt Disney Pictures et Pixar Animation Studios, sorti en 2022 ;

Jeu vidéo 
 Command and Conquer : Alerte rouge, jeu vidéo développé par Westwood Studios et édité par Electronic Arts en 1996 ;
 Command and Conquer : Alerte rouge 2, jeu vidéo développé par Westwood Studios et édité par Electronic Arts en 2000 ;
 Command and Conquer : Alerte rouge 3, jeu vidéo développé par EA Los Angeles et édité par Electronic Arts en 2008 ;

Télévision 
  (Red Alert), téléfilm américain réalisé par William Hale en 1977 ;
  (L.A. Firefighters), série télévisée américaine créée en 1996 ;
 Alerte rouge (Red Dress), deuxième épisodes de la première saison de Malcolm diffusé en 1999 ;
 Alerte rouge (Brandy Station), sixième épisodes de la série allemande Deutschland 83 diffusé en 2015 ;
 Alerte Rouge (Red Alert), seizième épisodes de la dixième saison de Modern Family diffusé en 2019.

Bande dessinée 
 Alerte rouge, une bande dessinée de 2019 des histoires de la série Buck Danny "Classic";

Groupe 
Alerte Rouge peut aussi désigner :
 Alerte rouge, groupe de rock français formé en 1996.

Voir aussi